Йозеф Фишхоф (; ) — австрийский пианист и музыкальный педагог. Дядя Роберта Фишхофа.

По окончании школы в Брюнне поступил в Венский университет, где изучал философию и медицину, одновременно беря частные уроки музыки у Игнаца фон Зайфрида и Антона Хальма. После смерти отца в 1827 году полностью посвятил себя музыке и в 1833 году стал профессором Венской консерватории (среди его учеников, в частности, Леопольд де Мейер).

Написал струнный квартет, множество фортепианных пьес. Автор книги «Опыт истории фортепианного строительства» (; 1853), ряда статей, в том числе посвящённых творчеству Бетховена.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Венского университета
Академические музыканты Австрии
Преподаватели Венского университета музыки и исполнительского искусства